Miejscowości w USA:
 Leroy – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Washington
 Leroy – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie McLennan
 Leroy – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Leroy (ang. Leroy Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Leroy (ang. Leroy Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Leroy (ang. Leroy Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Leroy (ang. Leroy Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Leroy (ang. Leroy Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Leroy (ang. Leroy Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Leroy (ang. Leroy Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Leroy (ang. Leroy Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge

Inne:
 Leroy – francuski żeglarz, olimpijczyk
Leroy – imię męskie